Амара Романи (, ) — американская порноактриса и эротическая модель.

Биография 
Амара Романи (сценическое имя) родилась в городе Сеуикли, расположенном в округе Аллегейни штата Пенсильвания в марте 1993 года, в семье румынского происхождения. Во время учёбы в университете работала официанткой, а затем camgirl.

Дебютировала в качестве порноактрисы в 2015 году, в возрасте 22 лет. Работала с такими компаниями, как Hustler, Evil Angel, Mile High, 3rd Degree, Jules Jordan Video, Brazzers, Kick Ass Pictures, Girlfriends Films, Reality Kings, Diabolic Video, Kink.com, Pulse Distribution, Naughty America, Hard X, Tushy и другими.

В 2017 году получила свою первую номинацию на AVN Awards в категории «лучшая сцена лесбийского секса» за фильм Lesbian Fantasies, вместе с Каденс Люкс.

Снялась более чем в 150 фильмах.

Избранная фильмография 
Некоторые работы: 
Anal Cravings 3, Dark Perversions 4, Fresh 2, Gloved, Hot Anal Yoga, Interracial Booty 2, Jerk Me Off 3, Mouth Service, Nouveau Riche, Oral Beauties, Sisters 4, Three Hole Punch.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами